La Galera peut désigner :
 La Galera, commune espagnole de la province de Tarragone en Catalogne.
 La Galera (ou le Galeras), volcan de Colombie.